Jan Olbrycht ist der Name folgender Personen:

* Jan Olbrycht (Mediziner) (Jan Stanisław Olbrycht; 1886–1968), polnischer Mediziner und Hochschullehrer 
 Jan Olbrycht (Politiker) (Jan Marian Olbrycht; * 1952), polnischer Soziologe und Politiker